La Prva Liga Srbija 2015-2016, ufficialmente chiamata Prva Liga Telekom Srbija 2015-2016 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la dodicesima edizione (la decima dopo la separazione fra Serbia e Montenegro nel 2006) della seconda divisione del campionato di calcio della Serbia con questo nome.

Formula 
Le 16 squadre disputano un girone all'italiana andata e ritorno.

Vengono in promosse in SuperLiga 2016-2017 le prime due, mentre le ultime quattro retrocedono in Srpska Liga.

Squadre

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in SuperLiga 2016-2017
      Retrocessa in Srpska Liga

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti valgono gli scontri diretti. 

 Lo  non ottiene la licenza per la stagione successiva e viene retrocesso in Srpska Liga. Di conseguenza lo  evita la retrocessione.

Classifica marcatori

fonte: prvaligasrbije

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2015-2016
Kup Srbije 2015-2016

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2015-16 su rsssf.com
 La stagione 2015-16 su Srbijasport

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015